Cette liste présente quelques-uns des personnages secondaires de l'Énéide.

Alcanor 
Alcanor est un soldat faisant partie du camp ennemi des Troyens. Il est l'un des huit fils de Cydon. Il apparaît dans le Xème livre de l’Enéide dans une bataille en faisant face à Enée. Après que ce dernier ait transpercé d’un javelot Méon le frère d’Alcanor, ce dernier s’élance sur Enée pour soutenir son frère mais il perdit son bras arraché par ce même javelot. Numitor, un autre de ses frères reprendra le javelot pour se venger sur Enée en lui lançant dessus, mais il manquera son coup.

Archétius 
Archétius est un personnage de l'Énéide de Virgile. Archétius était un soldat de l'armée de Turnus. Il fut tué par Mnesthée. Mnesthée, quant à lui, est un Troyen. Il est le compagnon d'Énée et tige de la famille Memmia. Il remporta le second prix de la course des vaisseaux, aux jeux funèbres en l'honneur d'Anchise.

Acoetes 
Acoetes (grec ancien: Ἀκοίτης, via le latin Ăcoetēs) était le nom de trois hommes dans la mythologie grecque et romaine. Acoetes, un pêcheur qui a aidé le dieu Bacchus. Acoetes, père du prêtre troyen Laocoön, qui a mis en garde contre le cheval de Troie. En tant que frère d'Anchises, il était donc le fils du roi Capys de Dardania et Thémiste, fille du roi Ilus de Troade. Acoetes, un homme âgé qui était l'ancien écuyer Evander en Arcadie, avant que ce dernier n'émigre en Italie. Acoetes, soldat de l'armée des Sept contre Thèbes. Lorsque cette armée a frappé Thèbes pour la première fois dans la plaine, une bataille féroce a eu lieu aux portes de la ville. Au cours de ces combats, Agreus, de Calydon, a coupé le bras du Theban Phegeus. Le membre sectionné tomba au sol tandis que la main tenait toujours l'épée. Acoetes, qui s'est avancé, était tellement terrifié par ce bras qu'il l'a frappé avec sa propre épée.

Divers personnages très secondaires 

 Abaris. Dans l'Énéide de Virgile , Abaris (grec ancien : Ἄβαρις) était un partisan de Turnus. Il a été tué par Euryale , dans la bataille entre le cheval de Troie et le Rutuli. "L'épée du beau Euryale non moins mortel n'a pas été trouvée non plus; mais faisant rage sur son chemin de la mort, il a continué à travers une base et une foule sans nom", Rhoetus, Herbesus, Fadus, Abaris ..

 Acron est un personnage de l'Énéide.

 Adamaste est un personnage du long poème l'ÉEnéïde de Virgile.

 Alcathous est l'un des nombreux compagnons d'Énée présent dans l'Enéide. Il a été tué par Caédicus, l'un des guerriers de Turnus, durant la guerre de Troie.

 Arcens est un jeune guerrier sicilien, parti sur la Hotte d'Énée pour rejoindre l'Italie. Il fut tué par Mézence d'un coup de fronde.

 Tarquitus est un personnage de l'Énéide, c'est un jeune demi-dieu étrusque, fils de la nymphe Dryope et partisan de Mézence. Il fut décapité par Énée.

Notes et références

Bibliographie 
 Heuzé Philippe, L'image du corps dans l'œuvre de Virgile. Rome : École Française de Rome, 1985. 696 p. (Publications de l'École française de Rome, 86)
  
 Dictionnaire pour servir à l'intelligence des auteurs classiques ..., Volume 1, Mathieu Christophe

Personnalité des origines de Rome
Personnage de l'Énéide